Slovo mošna či Mošna může mít více významů:

obecný význam
 dnes už poněkud zastarale menší vak, brašna či torba

příjmení osob
 Jindřich Mošna – český divadelní herec
 Jiří Mošna – český římskokatolický kněz

místo
 Mošna (osada) – osada u obce Zbytiny v Jihočeském kraji
 Mošna (kopec) – nedaleký kopec Šumavského podhůří

 Mošna (řeka) – řeka v Bělorusku

Související články 
 Mošnov (rozcestník)

Externí odkazy